Il mio mondo – album di Umberto Bindi del 1996
Il mio mondo – album di Umberto Bindi del 2005
Il mio mondo – album di Esdra del 2010
Il mio mondo/Vieni, andiamo – singolo di Umberto Bindi del 1963
Il mio mondo – singolo di Morgan del 2009, dall'album Italian Songbook Volume 1